(1873-1914) ;
  ;
 Emma Trott (1989-), cycliste britannique sur route et sur piste ;
  (1866-1917) ;
  (1981-), joueur anglais de cricket ;
 Jeff Trott, auteur-compositeur/producteur et multi-instrumentiste américain ;
 .
  (1977-), blogueuse américaine et femme d'affaires ;
  (1939-), juge américain ;
  (1948–), joueur de football australien ;
  (1483-1524?), homme politique anglais.

Source de la traduction